Sruoga ist der Familienname von

 Balys Sruoga (1896–1947), litauischer Dichter
 Daniela Sruoga (* 1987), argentinische Hockeyspielerin
 Josefina Sruoga (* 1990), argentinische Hockeyspielerin